Jos Hoevenaers – ciclista su strada belga
 Henri Hoevenaers – ciclista su strada belga